«Константин Заслонов» — советский чёрно-белый художественный фильм, поставленный на киностудии «Беларусьфильм» в 1949 году режиссёрами Александром Файнциммером и Владимиром Корш-Саблиным.

Премьера фильма в СССР состоялась 12 сентября 1949 года.

Памяти верного сына белорусского народа, славного руководителя оршанских партизан, Героя Советского Союза Заслонова Константина Сергеевича посвящается этот фильм.

Сюжет 
Шли первые месяцы Великой Отечественной войны. На защиту родины поднялся весь советский народ…
Фильм повествует о деятельности на оккупированной территории БССР партизанского отряда под руководством Константина Сергеевича Заслонова.

В ролях 
 Владимир Дружников — Заслонов
 Юрий Толубеев — Секретарь ЦК КП(б)Б
 Александр Хвыля — Секретарь ОБКОМА
 Глеб Глебов — Кропля
 Владимир Дорофеев — Шурмин
 Владимир Дедюшко — Крушина
 Владимир Балашов — Докутович
 Инна Кондратьева — Галина
 Лидия Штыкан — Аня
 Владимир Марьев — Семенихин
 Яков Малютин — Кубэ
 Геннадий Мичурин — Хирт
 Владимир Соловьёв — Нейгауз
 Лев Фенин — Гаммер
 Здислав Стомма — Буравчик

Съёмочная группа 
 Сценарий — Аркадия Мовзона
 Постановка: — Засл. арт. БССР — Александра Файнциммера, Засл. деят. иск. БССР — Владимира Корш-Саблина
 Главный оператор — Александр Гинцбург
 Режиссёр — Иосиф Шапиро
 Композитор — Анатолий Богатырёв
 Художник — Михаил Юферов
 Звукооператор — Аркадий Лупал
 Дирижёр — Николай Рабинович
 Художественный руководитель — Владимир Корш-Саблин

Награды 
 Лауреатами Сталинской премии третьей степени в области литературы и искусства 1950 года за кинокартину «Константин Заслонов» стали:Корш-Саблин (Саблин) Владимир Владимирович и Файнциммер, Александр Михайлович, режиссёры, Дружников, Владимир Васильевич, исполнитель заглавной роли, Хвыля (Брессем) Александр Леопольдович, исполнитель роли Секретаря райкома, Дорофеев, Владимир Андреевич, исполнитель роли деда Кузьмы, Соловьёв, Владимир Романович, исполнитель роли Нейгауза, Мичурин, Геннадий Михайлович, исполнитель роли Хирта.

Ссылки 
 «Константин Заслонов» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 

Фильмы СССР 1949 года
Фильмы Владимира Корш-Саблина
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о партизанах